Двори могу да буду:

 Двор, дворац, множина: дворови или двори, дворци
 Двори (Kaштeлиҏ-Лaбинци). насеље y зaпaднoj Истри, Xpвaтcкa
 Двори (Koпaр), насеље y ceвepнoj Истри, Cлoвeнијa
 Двори (Нимбурк), насељено мјесто у округу Нимбурк, Средњочешки крај, Чешка Република
 Двори (Прахатице), насељено мјесто у округу Прахатице, Јужночешки крај, Чешка Република

или

 Бакићеви двори, утврђење на Бенчацу код Крагујевца
 Велимирови двори, утврђење у насељу Кључ код Ваљева
 Двори на Житави, насељено мјесто у округу Нове Замки, Њитрански крај, Словачка Република

Види још 
 Дворови (вишезначна одредница)
 Двор (вишезначна одредница)